Sandgarnele bezeichnet:

 Garnelenart, kleiner Zehnfußkrebs (Crangon crangon), eine Meeresfrucht, siehe Nordseegarnele
 Nordseegarnele als Lebensmittel, siehe Nordseekrabbe (Lebensmittel)